Stati Uniti d'America
Iron City – città della Contea di Seminole, Georgia
Iron City – città della Contea di Lawrence, Tennessee